Флаг Ива́новского района — официальный символ Ивановского муниципального района Ивановской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 11 февраля 2004 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1427.

Флаг муниципального образования «Ивановский район» составлен на основании герба Ивановского района по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Флаг муниципального образования „Ивановский район“ представляет собой прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее в центре изображение гербовых фигур: жёлтого, летящего к древку, орла с нимбом, несущего в лапах белый свиток, перевязанный жёлтым шнуром, в жёлтом дубовом венке».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба Ивановского района, где языком геральдических символов отражены история Ивановского района и его особенности.

Основной фигурой является орёл. На флаге Ивановского района орёл является атрибутом апостола Иоанна Богослова, а своё название Иваново, согласно одному из преданий, получило от церкви освящённой в честь этого святого. Вообще, Ивановский район имеет древние христианские корни. О церковном происхождении свидетельствуют названия многих селений Ивановского района: Богородское, Никольское, Церковново, Юрьевское, Поповское, Спасское, Кельи, Николо-Талицы… А сам город Иваново до 1932 года назывался Иваново-Вознесенск. Вторая часть названия досталась от Вознесенского посада именовавшегося по церкви Вознесения Господня.

Орёл — символ воинской доблести и победы. На протяжении всей истории жители Ивановской земли проявляли мужество и храбрость в борьбе с врагами. На это указывает и красный цвет полотнища флага.

Венок из дубовых листьев является древнейшим символом почёта, гражданской сплочённости, верности и единства. На флаге он символизирует весь Ивановский район, как пригородный район, окружающий город Иваново со всех сторон.

Красный цвет — символ мужества, самоотверженности, красоты и жизни.

Белый цвет (серебро) — символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира, взаимосотрудничества.

Жёлтый цвет (золото) — символ прочности, богатства, величия, интеллекта и прозрения.

Примечания 

Флаги с изображением орла
Флаги с изображением свитка
Флаги с изображением дубовых листьев